Венский конгресс:

 Венский конгресс — конгресс, прошедший в 1515 году.
 Венский конгресс — общеевропейская конференция 1814—1815 гг.
 Венский конгресс народов в защиту мира, 1952 год